Die Handball-Oberliga Sachsen ist im deutschen Männer- und Frauenhandball die vierthöchste Spielklasse. Der Sieger der Staffel steigt in die Regionalliga Mitte auf. Die zwei Absteiger werden in die Verbandsliga eingegliedert. 14 Mannschaften spielen um die Sachsenmeisterschaft und um den Aufstieg in die drittklassige Regionalliga. Der Tabellenführer nach dem 26. Spieltag ist automatisch Sachsenmeister 2003. Bei den Männern stiegen der ZHC Grubenlampe und HVH Kamenz aus der Verbandsliga in die Oberliga auf. In der Saison 2002/03 gab es keinen sächsischen Absteiger aus der Regionalliga. Sachsenmeister der Männer wurde die SG LVB Leipzig.

Tabelle (Männer) 

(A) – Absteiger aus der Regionalliga
(N) – Aufsteiger aus der Verbandsliga

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz des Handballverbandes Sachsen

2003
Sportveranstaltung in Sachsen
Handballsaison 2002/03